Hotchkiss (Colorado)
Hotchkiss 1874 (canhão)
Hotchkiss M1909 Benet-Mercie

Desambiguação